Fiskbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Fiskbæk (Fiskbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fiskbæk Sogn, Viborg Kommune
 Fiskbæk (Gråsten Sogn) – en bebyggelse i Gråsten Sogn, Sønderborg Kommune
 Fiskbæk (Gudum Sogn) – en bebyggelse i Gudum Sogn, Lemvig Kommune
 Fiskbæk (Malling Sogn) - et vandløb i Malling Sogn, Aarhus Kommune
 Fiskbæk (Nørre Vium Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Vium Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Fiskbæk (Pjedsted Sogn) – en bebyggelse i Pjedsted Sogn, Fredericia Kommune
 Fiskbæk (Toftlund Sogn) – et vandareal i Toftlund Sogn, Tønder Kommune